El piuí tropical (Contopus cinereus) és un ocell de la família dels tirànids (Tyrannidae).

Hàbitat i distribució 
Habita garrigues, bosc obert, clars del bosc i manglars des de Mèxic a Oaxaca, sud de Veracruz cap al sud a la llarga d'ambdues vessants, incloent la Península del Yucatán, a l'ample d'Amèrica Central, fins Panamà i a les terres baixes i muntanyes  des del nord i est de Colòmbia, Veneçuela, Trinitat i Guaiana, cap al sud, a través del nord-oest, nord-est, centre, est i sud-est del Brasil, fins el centre i sud-est de Bolívia, est de Paraguai i nord-est de l'Argentina.

Taxonomia 
Alguns autors consideren que es tracta en realitat de dues espècies diferents:
 Contopus bogotensis (Bonaparte, 1850) - piuí tropical septentrional. 			
 Contopus cinereus (sensu stricto) - piuí tropical meridional.

Referències 

tropical